Clarion henviser til forskellige artikler:

 The Clarion – engelsk socialist avis fra det 19. århundrede.
 Clarion hoteller – amerikansk hotelkæde.
 Clarion programmering – programmeringssprog.
 Clarion (firma) − japansk fabrikant af bl.a. bilradioer.
 Clarión - mexicansk ø